Христианские демократы () — консервативная финская партия, образованная в 1958 году в результате отпочкования от Национальной коалиции. Партия придерживаются принципов христианской демократии, выступают за расширение прав муниципалитетов и защиту окружающей среды.

По результатам парламентских выборах 2019 года это восьмая по числу представителей в эдускунте партия в стране (как и после парламентских выборах 2015 года и парламентских выборов 2011 года).


История партии 
Изначально (до 2001 года) называлась Финская христианская лига.

Выступала против вхождения Финляндии в ЕС.

С 2004 по 2015 год партию возглавляла Пяйви Рясянен. На съезде партии, прошедшем 20 августа 2011 года в городе Коккола, Пяйви Рясянен была переизбрана председателем партии (единогласно). На съезде в Хямеенлинне 31 августа 2013 года Рясянен была переизбрана снова, она получила 271 голос, а её единственный соперник по выборам — лишь 12 голосов. В 2015 году Рясянен заявила о том, что добровольно покидает свой пост, и не стала принимать участия в новых выборах председателя.

На партийном съезде, который состоялся 28 августа 2015 года в Савонлинне, на пост председателя претендовали два действующих депутата эдускунты, Сари Эссайя и Сари Танус, однако в последний момент Танус сняла свою кандидатуру. Новым председателем партии была единогласно избрана Сари Эссайя. В своей программной речи на съезде Эссайя заявила о том, что христианским демократам необходимо заново завоевать доверие избирателей, проводя многостороннюю и конструктивную политику, не ограничиваясь лишь морально-этическими проблемами.

Лидеры 
 О́лави Пяйвенсало (1958—1964)
 Ахти Теле (1964—1967)
 Эйно Сарес (1967—1970)
 О́лави Майландер (1970—1973)
 Райно Вестерхольм (1973—1982)
 Эско Альмгрен (1982—1989)
 Тойми Канкаанниеми (1989—1995)
 Бьярн Каллис (1995—2004)
 Пяйви Рясянен (2004—2005)
 Сари Эссайя (с 2015)

Примечания

Ссылки 
 Христианские демократы действуют во имя благополучия муниципалитетов и здоровья их жителей
 Статья на официальном сайте МИД Финляндии

Политические партии Финляндии
Политические партии, основанные в 1958 году
Христианско-демократические партии
Социально-консервативные партии